Дискографията на германската рок група „Скорпиънс“ се състои от 27 албума, от които 21 студийни (включително 1 с Берлинския филхармоничен оркестър и 1 кавър) и 6 концертни (от които два акустични). Също така над 50 компилации, 54 официални сингли заедно с нови песни и още над 30 промоционални, 15 видео записа на концерти, продадени в около 100 милиона бройки, което ги прави една от най-продаваните музикални групи в историята на музиката. Групата е създадена през 1965 г. в Хановер от Рудолф Шенкер, а най-успешният ѝ състав се състои от Рудолф Шенкер, Клаус Майне, Матиас Ябс, Франсис Буххолц и Херман Раребел в периода 1978 – 1992 г.

До 1978 г., „Скорпиънс“ издават 6 албума, 5 от тях записани със звукозаписната компания „Ар Си Ей Рекърдс“, които не постигат почти никакъв търговски усех, с изключение на умерени прадажби в Япония, където от „Ар Си Ей“ полагат усилия за рекламирането на групата. След подписването на договор с „Мъркюри Рекърдс“ през 1979 г., „Скорпиънс“ получават възможност да бъдат представени по сериозно в САЩ и Канада, а това се отразява и на регистрираните продажби, които се отчитат, още след първия албум с „Мъркюри“ - Lovedrive (1979). През 80-те с „Мъркюри“, „Скорпиънс“ издават 4 студийни албума - Animal Magnetism (1980), Blackout (1982), Love at First Sting (1984) и Savage Amusment (1988), 1 концертен - World Wide Live (1985), няколко компилации (включително най-продаваната си такава - Best of Rockers 'n' Ballads (1989)), над 25 сингъла и 4 видео издания, всичките от които, регистрират високи продажби в Европа и Северна Америка, както и многократни места в Топ 10 в страни от Европа и Северна Америка.

Blackout (1982) е първият албум на „Скорпиънс“, който заема 1-во място в класация за албуми – тази на Франция, а песента от същия албум No One Like You е първият сингъл, който достига до №1 в класация за сингли – тази на САЩ Топ Рок. Студийният им албум Crazy World (1990), остава 64 седмици в класацията за албуми на Германия (7 като №1) и 73 седмици в Билборд 200 в САЩ. За продажби си, Crazy World е отличен с 1 сребърен, 11 златни и 10 платинени сертификати в 10 държави, този албум е и най-продаваният на групата, с възлизащи продажби на около 15 милиона копия по цял свят. Въпреки това, в САЩ най-продаваният и най-успешен албум на „Скорпиънс“ е Love at First Sting (1984) с 1 златен и 3 платинени сертификата получени от АЗИА. Сингълът Wind of Change е един от най-продаваните сингли в света с над 14 милиона бройки, като в Германия това е най-продаваният сингъл с 6 милиона копия. След 90-те групата променя постепенно своя стил, а това води в спад на продажбите им, които не се променят особено дори и след 2004 г., при издаването на студийния Unbreakable, с който се връщат към звученето си от края на 80-те. Техни издания достигат около 200 пъти златен и платинен статус в различни страни по света.

„Скорпиънс“ издават 6 студийни албума, 2 компилации, 1 видео албум и 6 сингъла, които достигат до №1, и 15 албума, 5 компилации, 4 видео албума и 19 сингъла, които достигат първите 10 места в класациите на различни държави. Общият брой на техните издания, които влизат в класациите, е 91, от които 24 албума, 16 компилации, 7 видео албума и 44 сингъла. Техни издания остават над 3000 седмици в класациите на над 30 държави. Със своите 27 официални албума и общо над 170 издания (включително компилации, видео албуми и сингли) в над 55 годишната си история, „Скорпиънс“ е изключително плодотворна група, която издава по един албум на около всеки 2 години, а в периода от 1974 г. до 1980 г. издават албум всяка година.

Издания

Студийни албуми 

Забележка: Освен в посочените класации албумите Humanity Hour I, Sting in the Tail и Return to Forever влизат и в класациите на САЩ (Хардрок албуми, Рок албуми, Европейски албуми, Германски албуми и Дигитални албуми), Чехия, Русия, Обединени Арабски Емирства и Световни албуми:

Концертни албуми

Компилации 
Компилациите на групата са предимно с песни от 70-те и 80-те години на 20-ти век, варират преди и след всеки албум и допринасят в голяма степен за продажбите, които музикалните компании отчитат. Към няколко издания от началото на 90-те и след 2000 година се прибавят синглите I Can't Explain, Wind of Change (Russian & Spanish), Edge of Time и Over the Top  както и неиздавани песни в студийните албуми Life Goes Around, Love is Blind, Cause I Love You и Bad for Good. Компилацията Best of Rockers 'n' Ballads достига платинен статус в Германия и САЩ. В официалната дискография на Скорпиънс“ присъстват 10 такива издания, но общият брой компилации, издавани в различни части по света надхвърля 50. Тук са включени такива издания, които са попаднали в класациите, съдържат повече от един диск или представляват значимост.

EP-та

Сингли 
Първите песни записани от групата са „I'm Going Mad“ и „Acton“, които се използват за германския филм за борба с наркотиците „Студеният рай“, като по време на записите групата се запознава с Кони Планк, който продуцира издаването на дебютния им албум Lonesome Crow през 1972 г. Това са и най-старите записи на групата. Издателските компании, с които „Скорпиънс“ работят през годините, силно се специализират в издаването на отделни песни между албумите на винилови плочи, аудио касети и компакт дискове, с цел да се комерсиализира тяхната музика. В официалния сайт на групата фигурират 54 на брой сингли в периода от 1975 до 2004 г. присъстващи и неприсъстващи в албумите. В някои сайтове за история на музиката, продажба на дискове и лични колекции се срещат и други сингли, различни от тези в тяхната дискография, датиращи още отпреди издаването на първия им албум Lonesome Crow.

Видео албуми 
Издадените след 1985 г. видеоматериали са неразделна част от кариерата на „Скорпиънс“. В официалния сайт на музикантите присъстват дванадесет издания. Пускането им на пазара започва веднага след световното турне от албума World Wide Live, в който освен изпълненията на сцена са записани и моментите преди групата да излезе на сцената, с включени интервюта. Следват записи в Ленинград, Русия 1990 г., в Берлин заедно с Роджър Уотърс за Стената и отново концерт в Берлин. След 2000 г. издават почти всички до този момент видеоклипове.

Филми

Музикални видеоклипове 
За разлика от повечето музикални групи популярни през 1970-те, 1980-те и 1990-те, „Скорпиънс“ не издават много на брой музикални видеоклипове през своята кариера. Първият официален видеоклип на групата излиза през 1983 го. към песента „No One Like You“. От средата на 1980-те до 1989 г., Скорпиънс“и здават клипове от турнето Love at First Sting Tour а след това и от визитата си в Ленинград, като част от турнето Savage Amusement Tour. От 1990 г., групата издава по-голямата част от своите музикални клипове, включени в различни видео и музикални албуми.

Саундтракове

Трибюти

Промоционални видеоклипове 
Първият непрофесионален видеоклип на групата е заснет през 1972 г. към песента „I'm Going Mad“, който клип се използва, към немския филм „Студеният рай“. Следват няколко промоционални видеа, към албумите Fly to the Rainbow (1974), Taken by Force (1977) и Animal Magnetism (1980).

Странични проекти 
През 1975 г. музикантите влизат в звукозаписно студио под името „The Hunters“ и издават сингъла „Fuchs Geh'Voran (Fox on the Run)“, в който са включени две песни на „Суит“, изпети на немски език.

Демота

Източници

Външни препратки 

  Подробен архив с дискографията на Скорпиънс
 Преводи на песни на Скорпиънс 

„Скорпиънс“
Дискографии на германски изпълнители